Varbasco puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum lychnitis;
Otras plantas conocidas con el nombre de verbasco y gordolobo;
El nombre común de la planta Serjania triquetra o Paullinia pinnata (bejuco suramericano empleado en la pesca).

Enlaces externos 
 y sus derivados.

Referencias